Buddenberg ist der Name folgender Personen:

 Adolf Buddenberg (1904–1969), Unternehmer, Initiator des Buddenberg-Arboretums
 Arnold Buddenberg (1811–1892), deutscher Gutsbesitzer und nationalliberaler Politiker
 Hellmuth Buddenberg (1924–2003), deutscher Manager

 Wolfgang Buddenberg (1911–1997), Ermittlungsrichter am BGH, war in die Spiegel-Affäre verwickelt

Buddenberg ist 

 Buddenberg (Selm), der Name einer Anhöhe in Selm, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen, zugleich Standort der ehemaligen Zeche Hermann

Siehe auch:
 Buddenberg-Arboretum
 Budenberg